Андрій Крижній — російський актор.
 Крижній Артур Анатолійович — підполковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.